GOMER, förkortning för Get Out of My Emergency Room, är på läkarslang beteckning på en av någon anledning oönskad patient, till exempel på grund av bristande hygien eller senil demens. Uttryckets ursprung är oklart, men fick spridning genom den amerikanske psykiatern Stephen Joseph Bergmans, pseudonymen Samuel Shem, roman House of God (1978). Beteckningen har även använts i amerikanska TV-serier som Cityakuten och Scrubs.

På 1980-talet uppmärksammades att det förekom att även svenska läkare använde detta uttryck i patientjournaler, något som i likhet med termen SVBK kom att kritiseras.

Externa länkar 
Gomer på WorldWideWords

Pejorativa termer